Lophopyxis — род цветковых растений, единственный представитель семейства Lophopyxidaceae порядка мальпигиецветные. Включает единственный вид Lophopyxis maingayi.

Ботаническое описание 

Представители — лианы с цепкими стеблями.

Ареал 
Обитают на Зондских островах.

Литература 
 H. Sleumer: Lophopyxidaceae, in C.G.G.J. van Steenis: Flora Malesiana, Series 1, Volume 7, S. 89—91, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971.

Примечания 

Мальпигиецветные
Семейства растений
Монотипные роды растений